Великобританская и Ирландская епархия может означать:

 Великобританская и Ирландская епархия — упразднённая епархия в составе РПЦЗ.
 Великобританская и Ирландская епархия — епархия в составе Грузинской православной церкви.

См. также 
 Британская и Ирландская митрополия Антиохийской православной церкви